Центар за слободне изборе и демократију (скраћено ЦеСИД) невладина је организација у Србији која је основана 1997. године, и која се бави организовањем непристрасног посматрања избора у Србији и паралелним пребројавањем гласова. Извршни директор ЦеСИД је Бојан Клачар.

Референце

Спољашње везе 
 

Невладине организације у Србији
Организације из Београда